Totes Gleis steht für:
 Totes Gleis, anderer Name für Stumpfgleis, Bahnanlagentyp
 Polizeiruf 110: Totes Gleis, deutscher Fernsehfilm von Bernd Böhlich (1994)